Ancheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ancheng (köping i Kina, Anhui), 
 Ancheng (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar